Castell de Castells kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castell de Castells (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Castell de Castells (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar